nominacja – zgłoszenie kandydatury (np. w konkursie)
 nominacja – mianowanie, oficjalne powołanie na stanowisko
 „Nominacja” – powieść rosyjskiego pisarza Aleksandra Beka